Herrarnas 100 meter ryggsim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 13 och 14 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av amerikanska Ryan Murphy efter ett lopp på 48,50 sekunder, vilket blev ett nytt mästerskapsrekord. Silvret togs av italienska Lorenzo Mora och bronset togs av australiska Isaac Cooper.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Följande nya rekord noterades under mästerskapet:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 13 december klockan 11:44.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 13 december klockan 20:38.

Final
Finalen startade den 14 december klockan 18:07.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022